Harris se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Moses Harris
 Anthony C. Harris
 Elizabeth Marlene Harris
 Richard Clinton Harris
 Thaddeus William Harris